Daniel Toribio puede referirse a:

 Daniel Toribio Aquino (1965 - ), exfutbolista y entrenador argentino;
 Daniel Toribio Gutiérrez (1988 - ), futbolista español.